Orlowe steht für:

 Orlowe (Melitopol), Ort im Rajon Melitopol, Ukraine
 Orlowe (Solone), Ort im Rajon Solone, Ukraine
 Orlowe (Beryslaw), Ort im Rajon Beryslaw, Ukraine